Горохівська міська громада — громада у Волинській області.
 Горохівська сільська громада — громада у Миколаївській області.